Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 517 dans le monde.

 Route fédérale 517 en Allemagne
 Route nationale 517 en France
 Autoroute A517 en France